Marcel Bollinger (* 17. April 1923 in Schaffhausen; † 17. Mai 2003 in Beringen) war ein Schweizer Freidenker.

Bollinger und seine spätere Frau Emmi wurden politisch geprägt in Schaffhauser Jugendgruppen der Arbeiterbewegung der 1930er Jahre. Er wurde Mitglied der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz und Gewerkschafter und war von 1956 bis 1988 SP-Gemeinderat in Beringen.

Von 1958 bis 1979 war er Zentralpräsident der Freidenker-Vereinigung der Schweiz.

Einzelnachweise 

Säkularer Humanist
Gewerkschafter (Schweiz)
Kommunalpolitiker (Schweiz)
SP-Mitglied (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1923
Gestorben 2003
Mann